|-
| 77501 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77502 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77503 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77504 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77505 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77506 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77507 - || || 18 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77508 - || || 19 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77509 - || || 19 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77510 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77511 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77512 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77513 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77514 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77515 - || || 22 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77516 - || || 23 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77517 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77518 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77519 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77520 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77521 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77522 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77523 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77524 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77525 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77526 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77527 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77528 - || || 25 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77529 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77530 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77531 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77532 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77533 - || || 24 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77534 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77535 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77536 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77537 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77538 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77539 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77540 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77541 - || || 27 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77542 - || || 30 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77543 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77544 - || || 27 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77545 - || || 12 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77546 - || || 11 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77547 - || || 15 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77548 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77549 - || || 10 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77550 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77551 - || || 14 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77552 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77553 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77554 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77555 - || || 15 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77556 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77557 - || || 15 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77558 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77559 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77560 - || || 17 de maig, 2001 || Saji || Saji
|-
| 77561 - || || 16 de maig, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 77562 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77563 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77564 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77565 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77566 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77567 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77568 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77569 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77570 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77571 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77572 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77573 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77574 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77575 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77576 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77577 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77578 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77579 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77580 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77581 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77582 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77583 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77584 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77585 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77586 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77587 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77588 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77589 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77590 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77591 - || || 21 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77592 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77593 - || || 22 de maig, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 77594 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77595 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77596 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77597 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77598 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77599 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77600 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7